Šanghajska lestvica (uradno angleško Academic Ranking of World Universities, kratica ARWU) je lestvica svetovnih univerz po akademskih merilih, ki jo je od leta 2003 vsako leto po posebni formuli računala Univerza Jiao Tong Šanghaj, leta 2009 pa je izdelavo prevzela neodvisna organizacija Shanghai Ranking Consultancy.

Akademska merila, ki se uporabljajo pri računanju indeksa za posamezno univerzo, so: število diplomantov, ki so prejeli Nobelovo nagrado in Fieldsovo medaljo (20 %), število največkrat citiranih raziskovalcev v 21 kategorijah (20 %), število člankov v revijah Nature in Science (20 %), vrednost Science Citation Index in Social Sciences Citation Index kot jih računa podjetje ISI (20 %) ter akademski dosežki na raziskovalca s te univerze (po zgornjih kriterijih; 10 %).

Kot najstarejša lestvica svetovnih univerz, ki uporablja več meril, je šanghajska lestvica med najvplivnejšimi tovrstnimi lestvicami.

Lestvica 
V spodnjem seznamu so univerze, ki so na izdaji lestvice za leto 2020 uvrščene med prvih sto; uradni seznam sicer vsebuje 500 najbolje uvrščenih univerz. Univerza v Ljubljani se je kot edina vključena slovenska univerza od leta 2007 redno uvrščala med 401 in 500 najboljših (od 100. mesta navzdol je objavljena samo razvrstitev po stotericah), leta 2019 pa je nazadovala v rang 501–600.

Sklici in opombe

Viri 
 Academic Ranking of World Universities (ARWU)

Univerza